Le patronyme Bouchez est une variante graphique propre au Nord de .

 Achille Bouchez (1856-1940), général français de la Première Guerre mondiale ;
 Élodie Bouchez (née en 1973), actrice française ;
 Georges-Louis Bouchez (né en 1986), homme politique belge ;
 Hélène Bouchez (née en 1973), chef d'orchestre française ;
 Jean-Nicolas Bouchez (1919-1942), résistant franco-belge ;
 Laurent Bouchez (né en 1960), footballeur français ;
 Madeleine Bouchez (1893-1992), actrice française.

Références 
 
 

Homonymie de patronyme